Prekar je lahko:
 Spodnji prekar - naselje v Sloveniji
 Zgodnji prekar - naselje v Sloveniji